«Легионы» — роман Генрика Сенкевича;
 «Легионы» — польский фильм 2019 года.